Step Forward Records — независимый рекорд-лейбл, созданный в 1977 году Марком Перри (издателем фэнзина Sniffin' Glue) и поддержанный Майлзом Коплендом (братом Стюарта, барабанщика The Police). Вскоре Step Forward стал филиалом компании Копленда Illegal Records: обе функционировали под общей вывеской Faulty Products. Штаб-квартира лейбла располагалась по адресу: 41b Blenheim Cresent, London, W11, UK. В 1979 году Копленд образовал в США I.R.S. Records, компанию, позже перевыпустившую некоторые релизы Step Forward.

Полная дискография 
 SF 1 The Cortinas, The Fascist Dictator (7", Single)
 SF 2 Chelsea, Right To Work (7", Single)
 SF 3 The Models, Freeze / Man Of The Year (7", Single)
 SF 5 Chelsea, High Rise Living (7", Single)
 SF 6 Cortinas, TheDefiant Pose / Independence (7", Single)
 SF 4 Sham 69, I Don’t Wanna/Red London/Ulster (7", RE)
 SF 4 Sham 69, I Don’t Wanna (7")
 SF 7 The Fall, Bingo-Master’s Break-Out! (7", EP)
 SF 8 Chelsea, Urban Kids / No Flowers (7", Single)
 SF 9 The Fall, It’s The New Thing (7", Single)
 SF 10 Lemon Kittens, Spoonfed And Writhing (7")
 SF 11 The Fall, Rowche Rumble (7")
 SF 12 The Transmitters, Still Hunting For The Ugly Man (12", EP)
 SF LP 1 The Fall, Live at the Witch Trials (LP, Album)
 SF LP 2 Chelsea, Chelsea (LP)
 SF LP 4 The Fall, Dragnet (LP, Album)
 SF 13 The Fall, Fiery Jack (7")
 SF 19 Chron Gen, Reality (7", Single)
 SF 20 Chelsea, Evacuate (7")
 SF LP 6 The Fall, 77 — Early Years — 79 (LP)
 SF 21 Chelsea, War Across The Nation (7", Single)
 SF LP 7 Chelsea, Evacuate (LP)
 SF LP 8 Circle Jerks, Wild In The Streets (LP)
 SF-XMAS 1 Punk Aid, Ere’s Your Xmas (CD, Maxi)

Примечания

Ссылки 
 rateyourmusic.com. — Step Forward Records.

Лейблы звукозаписи Великобритании
Панк-рок-лейблы
Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1977 году